Sikgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sikgrundet, Nykarleby, Österbotten, 
 Sikgrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Sikgrunden
Sikgrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar